Jacinta hace referencia a varios artículos:

Personas
Coco-Jacinta Cherian, actriz australiana.
Jacinta Balbela de Delgue, magistrada uruguaya.
Jacinta de Mariscotti
Jacinta Escudos, escritora.
Jacinta Marto
Jacinta Parejo de Crespo
Jacinta Stapleton, actriz.
María Nicolasa Jacinta personaje a la vez mítico e histórico.
Jacinta - cantante catalana de los años 60.
Jacinta (cantora) - cantante de Jazz Portuguesa
Jacinta - cantante de música popular judía de Argentina.
Jacinta Brondgeest - cantante de dancefloor australiana.
Jacintha - cantante de jazz y actriz de teatro nacida en Singapur en 1957.

Historia
Expedición de la Ana Jacinta, enfrentamiento naval que se produjo el 2 de diciembre de 1888 .

Además
Fortunata y Jacinta (desambiguación)
La paisana Jacinta, programa humorístico de televisión en Perú.
Jacinta Pichimahuida, personaje de ficción televisiva.